Э́дази ( — вперёд):

Населённые пункты и хозяйства

В России 
 Эдази — деревня в Волосовском районе Ленинградской области. 
 «Эдази» — национальный эстонский колхоз, существовавший в 1930-е годы в Шибаловском сельсовете Ефимовского района Ленинградской области. 
 «Эдази» — национальный эстонский колхоз, существовавший в 1930-е годы в деревне Быково Новосокольнического района Псковской области).
 «Эдази» — национальный эстонский колхоз, существовавший на Северном Кавказе в эстонской деревне Аллмяэ (ныне село Подгорное в Андроповском районе Ставропольского края).

В Эстонии 
 «Эдази» — колхоз, существовавший в Пярнуском районе Эстонской ССР.
 «Эдази» — колхоз, существовавший в Выруском районе Эстонской ССР.

Газеты на эстонском языке 
 «Эдази» () — социал-демократическая газета, выходившая в Петербурге в декабре 1905 года.  
 «Эдази» () — газета, выходившая в Петрограде/Ленинграде с ноября 1917 по декабрь 1937 года.  
 «Эдази» () — название эстонской газеты Postimees с 1 мая 1948 до 1990 года.

Организации 
 Эстонское общество «Эдази» — эстонская организация в Санкт-Петербурге, существовавшая до конца 1870-х годов.

Примечания

См. также 
 Эдазия (платформа)